Wojna – konflikt zbrojny
 Wojna – cykl rysunków Artura Grottgera
 Wojna – gra karciana
 Wojna – rosyjska  grupa artystyczna

 Filmy
 Wojna – film amerykański z 1994 roku
 Wojna − film duński z 1999 roku
 Wojna – film rosyjski z 2002 roku

 Inne
 Wojna – utwór zespołu IRA
 Wojna – piosenka i singel promocyjny Fisz Emade Tworzywo